kaviár halikrából készült étel
 Kaviár Csiky Gergely vígjátéka
 Kaviár (1923–1936) temesvári szatirikus hetilap